Genètica: Marca de seqüència expressada.
 Astrofísica: Expansió còsmica en escala.
 Esport: Espérance Sportive de Tunis.
 Música: Esbjörn Svensson Trio.
 Horari:
European Summer Time
Eastern Standard Time